Демня — название населённых пунктов на Украине:

 Демня — село в Николаевском районе Львовской области.
 Демня — село в Бережанском районе Тернопольской области.